Bahon désigne :

Patronyme 
 Théodore Bahon, professeur et écrivain français
 Max Bahon, industriel français
 Carle Bahon, homme politique français.

Toponyme 
 Bahon est également le nom d'une commune d'Haïti.

Homonymie de patronyme